Dit artikel geeft een overzicht van alle ministers die actief waren tijdens de regeerperiode van de kabinetten-Dufaure. Jules Dufaure, 1798-1881, was in Frankrijk premier van vijf regeringen.

Kabinet-Dufaure I 
19 februari 1871 - 18 mei 1873
 Jules Dufaure - Vicepresident van de Raad (premier), minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Jules Favre - Minister van Buitenlandse Zaken
 Adolphe Charles Le Flô - Minister van Oorlog
 Ernest Picard - Minister van Binnenlandse Zaken
 Louis Buffet - Minister van Financiën
 Louis Marie Alexis Pothuau - Minister van Marine en Koloniën
 Jules Simon - Minister van Onderwijs, Schone Kunsten en Kerkelijke Zaken
 Charles de Larcy - Minister van Openbare Werken
 Félix Lambrecht - Minister van Landbouw en Handel

Wijzigingen
 25 februari 1871 - Augustin Pouyter-Quertier volgt Buffet op als minister van Financiën
 5 juni 1871 - Ernest Courtot de Cissey volgt Le Flô op als Minister van Oorlog. Félix Lambrecht volgt Picard op als minister van Binnenlandse Zaken. Victor Lefranc volgt Lambrecht op als minister van Landbouw en Handel.
 2 augustus 1871 - De Comte de Rémusat volgt Favre op als minister van Buitenlandse Zaken
 11 oktober 1871 - Auguste Casimir-Perier volgt Lambrecht op als minister van Binnenlandse Zaken
 6 februari 1872 - Victor Lefranc volgt Casimir-Perier op als minister van Binnenlandse Zaken. Eugène de Goulard volgt Lefranc op als minister van Landbouw en Handel.
 23 april 1872 - Eugène de Goulard volgt Pouyer-Quertier op als minister van Financiën. Pierre Teisserenc de Bort volgt Goulard op als minister van Landbouw en Handel.
 7 december 1872 - Eugène de Goulard volgt Lefranc op als minister van Binnenlandse Zaken. Léon Say volgt Goulard op als minister van Financiën. Oscar Bardi de Fourtou volgt Larcy op als minister van Openbare Werken.

Kabinet-Dufaure II 
18 mei - 25 mei 1873
 Jules Dufaure - Vicepresident van de Raad (premier), minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Comte de Rémusat - Minister van Buitenlandse Zaken
 Ernest Courtot de Cissey - Minister van Oorlog
 Auguste Casimir-Perier - Minister van Binnenlandse Zaken
 Léon Say - Minister van Financiën
 Louis Marie Alexis Pothuau - Minister van Marine en Koloniën
 William Henry Waddington - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Oscar Bardi de Fourtou - Minister van Kerkelijke Zaken
 René Bérenger - Minister van Openbare Werken
 Pierre Teisserenc de Bort - Minister van Landbouw en Handel

Kabinet-Dufaure III 
23 februari - 9 maart 1876
 Jules Dufaure - President van de Raad (premier), minister van Binnenlandse Zaken, Justitie en Grootzegelbewaarder
 Louis, duc Decazes - Minister van Buitenlandse Zaken
 Ernest Courtot de Cissey - Minister van Defensie
 Eugène Caillaux - Minister van Financiën en Openbare Werken
 Louis Raymond de Montaignac de Chauvannce - Minister van Marine en Koloniën
 Henri-Alexandre Wallon - Minister van Onderwijs, Schone Kunsten en Kerkelijke Zaken
 Vicomte de Meaux - Minister van Landbouw en Handel

Kabinet-Dufaure IV 
9 maart - 12 december 1876
 Jules Dufaure - President van de Raad (premier), minister van Kerkelijke Zaken, Justitie en Grootzegelbewaarder
 Louis, duc Decazes - Minister van Buitenlandse Zaken
 Ernest Courtot de Cissey - Minister van Defensie
 Amable Ricard - Minister van Binnenlandse Zaken
 Léon Say - Minister van Financiën
 Martin Fourichon - Minister van Marine en Koloniën
 William Henry Waddington - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Albert Christophle - Minister van Openbare Werken
 Pierre Teisserenc de Bort - Minister van Landbouw en Handel

Wijzigingen
 11 mei 1876 - Émile de Marcère volgt Ricard op als minister van Binnenlandse Zaken.
 15 augustus 1876 - Jean Auguste Berthaud volgt Courtot de Cissey op als minister van Defensie.

Kabinet-Dufaure V 
13 december 1877 - 4 februari 1879
 Jules Dufaure - President van de Raad (premier), minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 William Henry Waddington - Minister van Buitenlandse Zaken
 Jean-Louis Borel - Minister van Defensie
 Émile de Marcère - Minister van Binnenlandse Zaken
 Léon Say - Minister van Financiën
 Louis Marie Alexis Pothuau - Minister van Marine en
 Agénor Bardoux - Minister van Onderwijs, Schone Kunsten en Kerkelijke Zaken
 Charles de Freycinet - Minister van Openbare Werken
 Pierre Teisserenc de Bort - Minister van Landbouw en Handel

Wijzigingen
 16 mei 1878 - Henri François Xavier Gresley volgt Borel op als minister van Defensie.

Dufaure